Fara je lahko:
 drugo ime za  župnijo

Fara je tudi ime več naselij v Sloveniji:

 Fara, občina Bloke
 Fara, občina Kostel
 Fara, občina Postojna

Naselja v Sloveniji